En ichtyologie, le nom vernaculaire poisson-grenouille désigne plusieurs taxons de poissons :
 la famille des Antennariidae ;
 le genre Periophthalmus de la famille des Gobiidae.

Nom de poisson ambigu